Круковець — село в Самбірському районі Львівської області.

Персоналії 

 Круковець Валентин Васильович (*1979) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Круковець Овсій Вольфович (*1924) — український радянський письменник.
 Круковець Сергій Михайлович (*1973) — український футболіст, захисник.